Adelbert Van de Walle (1922-2006), architecte, historien de l'art et professeur en histoire de l’art et archéologie ;
 Domingo Van de Walle de Cervellón, militaire et explorateur espagnol ;
 Étienne van de Walle (1932-2006), démographe américain d’origine belge ;
 Eugène Van de Walle (1850-1916), homme politique belge ;
 Florence Van de Walle, participante à la Commune de Paris ;
 Geert Van de Walle (1964–1988), cycliste belge ;
 Jurgen Van de Walle (né en 1977), coureur cycliste belge ;
 Laëtitia Van de Walle (née en 1985), fondatrice de Lamazuna ;
 Martine Van de Walle (né en 1968), artiste belge (Pays de Waes) ;
 Philippe Vande Walle (né en 1961), ancien joueur de football belge ;
 Robert Van de Walle (né en 1954), ancien judoka belge ;
 Walter van de Walle (né en 1922), homme politique albertain, député fédéral canadien ;
 William Van de Walle dit Doc Seven (né en 1991), vidéaste franco-belge.

Famille belge